Johannes Stumpf kan syfta på bland andra:

*Johannes Stumpf (1500–1576), schweizisk författare
Johannes Stumpf (1863–1936), tysk ingenjör